Il doppio del torneo di tennis ButlerCars.com Tennis Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Kristi Boxx e Abigail Guthrie che hanno battuto in finale Emily J. Harman e Elizabeth Lumpkin 3-6, 7-64, [10-4].

Teste di serie 

 Asia Muhammad /  Allie Will (quarti di finale)
 Jacqueline Cako /  Natalie Pluskota (primo turno)

 Sanaz Marand /  Keri Wong (primo turno)
 Ulrikke Eikeri /  Beatriz Haddad Maia (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ButlerCars.com Tennis Classic 2013